

Cinema 

Gabi – Film del 2012 diretto da Chang Yoon-hyun

Geografia 
 Gabi – baranggay di Ubay (Filippine)
Gabi – comune della regione di Maradi (Niger)
 Gabi – frazione di Sempione (Svizzera)
Gabi – antica città del Lazio
 Gabi Valle – frazione di Domodossola
Gabi, una suddivisione amministrativa di secondo grado dell'Etiopia

Persone 
Diosdado Gabi – pugile filippino
Gabriel Fernández Arenas detto Gabi – calciatore spagnolo